Die Liste der Bodendenkmale in Kloster Lehnin enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Kloster Lehnin und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Kloster Lehnin aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Kloster Lehnin
Kloster Lehnin